Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але через бойкот турніру сестрами Вільямс вирішила того року не брати участі.

Даніела Гантухова виграла титул, у фіналі перемігши Мартіну Хінгіс з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравці 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 2002 Pacific Life Open Draw  (Archived 2009-07-22)

Pacific Life Open 2002
Pacific Life Open